Ива́н Я́ковлевич Го́лубев (28 декабря 1841—1918) — русский государственный деятель, вице-председатель (временно исполняющий обязанности) Государственного совета Российской империи.

Биография 
Родился в семье дворянина Тверской губернии Якова Ивановича Голубева и его жены Варвары Валентиновны Голубевой. После окончания в 1860 году училища правоведения начал службу в Сенате — в канцелярии IV Департамента. В 1866—1872 годах — товарищ прокурора Петербургского окружного суда, затем служил в Сенате и Министерстве юстиции; с 1878 года — обер-прокурор Гражданского кассационного департамента Сената; с 8 сентября 1880 — директор департамента Министерства юстиции. В 1881 году назначен сенатором, — в гражданском кассационном департаменте.

1 января 1895 года назначен членом Государственного совета. Действительный тайный советник (с 1 января 1901). С 12 ноября 1905 года возглавлял Департамент гражданских и духовных дел Государственного совета; 20 мая 1906 года был назначен вице-председателем преобразованного Государственного совета (с 11 августа 1914 по 15 июля 1915 — и. о. председателя). Статс-секретарь (1910). Открывал заседания Государственной думы второго, третьего и четвертого созывов.

В связи с высочайшим неудовольствием, выраженным ему в начале декабря 1916 года, подал в отставку с поста вице-председателя; вместо него 1 января 1917 года был назначен . Кроме того, Голубев не был включён императором в число присутствующих членов верхней палаты на 1917 год, в связи с чем подал прошение об увольнении от должности члена Государственного совета и был уволен от этой должности 4 января 1917 года с оставлением статс-секретарём и сенатором.

Литература

Ссылки 
 Голубев в воспоминаниях В. Гурко

Юристы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Сенаторы Российской империи
Выпускники Императорского училища правоведения
Действительные тайные советники